Droga krajowa B39 – droga krajowa w Austrii
 Droga krajowa B39 – niemiecka droga krajowa przebiegająca  na osi wschód, zachód od skrzyżowania z drogą B37 we Frankenstein w Nadrenii-Palatynacie do skrzyżowania z drogą B14 w Mainhardt w Badenii-Wirtembergii